"Dammit" (canção) — single da banda estadunidense Blink-182
Dammit! — álbum de estúdio da banda estadunidense 311
"Dammit Janet!" — episódio da série animada estadunidense Family Guy
Toby Dammit (1966) — baterista, produtor musical e compositor estadunidense

Ver também

Desambiguações de música